Schizochilus är ett släkte av orkidéer. Schizochilus ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Schizochilus